Longhua steht für:

 Longhua (Haikou)  (龙华区), einen Stadtbezirk der Stadt Haikou in der chinesischen Inselprovinz Hainan
 Longhua (Shenzhen) (龙华区), einen Stadtbezirk der Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longhua (Chengde) (隆化县), einen Kreis der bezirksfreien Stadt Chengde in der chinesischen Provinz Hebei
 Longhua (Baixiang) (龙华乡), eine Gemeinde im Kreis Baixiang in der chinesischen Provinz Hebei
 Longhua (Nankang) (龙华乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Nankang von Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Longhua (Boluo) (龙华镇), eine Großgemeinde im Kreis Boluo in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longhua (Jiangjin) (龙华镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Jiangjin der chinesischen Stadt Chongqing
 Longhua (Jing) (龙华镇), eine Großgemeinde im Kreis Jing in der chinesischen Provinz Hebei
 Longhua (Großgemeinde, Longhua) (隆化镇), eine Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Hebei
 Longhua (Longmen) (龙华镇), eine Großgemeinde im Kreis Longmen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longhua (Pingshan) (龙华镇), eine Großgemeinde im Kreis Pingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longhua (Xianyou) (龙华镇), eine Großgemeinde im Kreis Xianyou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longhua (Yicheng) (隆化镇), eine Großgemeinde im Kreis Yicheng in der chinesischen Provinz Shanxi
 Longhua (Straßenviertel, Longhua) (龙华街道), ein Straßenviertel des gleichnamigen Stadtbezirkes in der chinesischen Stadt Shenzhen
 Longhua (Longtan) (龙华街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Longtan in der chinesischen Stadt Jilin
 Longhua (Tiefeng) (龙华街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Tiefeng in der chinesischen Stadt Qiqihar
 Longhua (Xuhui) (龙华街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirkes Xuhui in der chinesischen Stadt Shanghai

siehe auch:
Longhua-Tempel